Adolf Wiklund (biatleet), een Zweeds biatleet
 Adolf Wiklund (componist), een Zweeds componist, dirigent en pianist